Neigung steht für:
 persönliche Vorlieben, siehe Interesse (Psychologie)
 Grad der dispositionellen Eigenschaft zu Willens- oder Triebhandlungen, siehe Persönlichkeitseigenschaft
 die Interpretation von Wahrscheinlichkeit, siehe Propensität

In der Technik:
 die Hangneigung
 das steigende oder fallende Quergefälle im Eisenbahn-, Straßen- und Wegebau, siehe Gradiente
 das Gefälle zur Entwässerung von Dächern, siehe Dachneigung 
 Inklination von Umlaufbahnen, siehe Bahnneigung
 bei Messinstrumenten die Achsneigung

Siehe auch